Caritas är en fiktiv plats i tv-serien Angel. Caritas är en demonbar i Los Angeles som ägs av den godhjärtade demonen Lorne, även känd som The Host. På Caritas kan man beställa drinkar och sjunga karaoke. Om man har ett problem och inte vet vad man ska göra så kan man gå till Caritas och sjunga. Medan man sjunger blir man "avläst" av Lorne som kan ge tips och råd. Lorne är en demon från dimensionen Pylea, därför har han krafter som gör detta möjligt. Man behöver dock inte alltid sjunga – om ens aura är tillräckligt stark kan Lorne läsa av en person ändå. 

Till Caritas kommer både demoner, vampyrer och människor. Caritas har en "säkerhetsförbannelse" som gör att demonerna inte kan skada någon. Caritas har blivit förstört två gånger. Första gången var det ett killgäng som började skjuta med vapen inne i baren, och andra gången så kastade Daniel Holtz in en stor bomb i baren. Efter bomben blev Caritas totalförstört och lades ner.

Fiktiva platser i Buffyversum